Алелюхін або Алєлюхін, жіноча форма Алелюхіна — прізвище. Відомі носії:
 Алелюхін Олексій Васильович — радянський військовий льотчик
 Алєлюхін Федір Васильович — український військовий льотчик